Ludwig Rellstab – niemiecki poeta (1799–1860)
 Ludwig Rellstab – niemiecki szachista (1904–1983)